Лейстер (; , также Leijster):
 Лейстер — город в Великобритании.
 Лейстер — британский графский титул.
 Лейстер — канал в графстве Лейстершир.
 Юдит Лейстер (1609—1660) — нидерландская художница.